Ри́но — многозначное слово.

Персоналии 
 Рино, Маркус (1834—1889) — майор армии США.
 Рино, Дон Уэсли en (1927—1984) — американский музыкант.
 Рино, Джесси (1823—1862) — генерал армии США.
 Рино, Джэнет Вуд (1938—2016) — американский государственный деятель, генеральный прокурор США (1993—2001).

Топоним 
 Рино — город на западе штата Невада, США.
 Рино — округ в штате Канзас, США.
 Рино́ () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Селеста-Эрстен, кантон Эрстен.

См. также 
 Рено (значения)

Примечания